Delitschia — рід грибів родини Sporormiaceae. Назва вперше опублікована 1866 року.

Класифікація 
До роду Delitschia відносять 82 видів:

Примітки

Джерела 
 Auerswald, B. 1866. Delitschia nov.gen. e grege Sphaeriacearum simplicium. Hedwigia. 5:49-64 - P.49

Роди грибів